Reliquie ist
 Reliquie, Gegenstand religiöser Verehrung
 Die Reliquie, portugiesischer Schelmenroman von José Maria Eça de Queiroz (1887)
 Reliquie (Schubert), Klaviersonate mit zwei unvollendeten Sätzen von Franz Schubert (1825)